Soochow-Universität bezeichnet folgende Hochschulen:

 Soochow-Universität (Suzhou) in Suzhou
 Soochow-Universität (Taiwan) in Taipeh